Turniej zapasów na Igrzyskach Wschodniej Azji w koreańskim Pusan rozegrano od 12 maja do 15 maja 1997 roku.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Zapasy w stylu wolnym

Zapasy w stylu klasycznym

Linki zewnętrzne 
 
 

1997 w Azji
1997 w zapasach
Igrzyska Azji Wschodniej
Korea Południowa w XX wieku
Zapasy w Korei Południowej
Zawody sportowe w Pusan